Jméno Jakubovice nese více obcí:
 Jakubovice (okres Šumperk) – obec v okrese Šumperk

…nebo částí obcí:
 Jakubovice (Dolní Čermná) – část obce Dolní Čermná v okrese Ústí nad Orlicí
 Jakubovice (Vilémov) – část obce Vilémov v okrese Havlíčkův Brod

v Kladsku:
 Jakubovice (Kladsko)

Externí odkazy